Дерево желаний:

Деревья 
 Калпаврикша — дерево желаний в индуистской мифологии.
 Дерево желаний — дерево в Гонконге (см.).
 Дерево желаний — дерево в Мармарисе (Турция).

Скульптуры 
 Дерево желаний (Киров) — (см.).
 Дерево желаний (Кронштадт) — (см.).
 Дерево желаний — парковая скульптура на петрозаводской набережной.

Кинематограф 
 Дерево желаний — американский фильм 2012 года, режиссёр — Терри Ингрэм.
 Дерево желаний — мультфильм 2019 года.
 Дерево желаний — 166 серия российского мультсериала «Барбоскины».

См. также 
 Древо желания — художественный фильм, драма, Грузия-фильм, 1977 год. Режиссёр — Тенгиз Абуладзе.